Ахијабампо има више значења:

 Ахијабампо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ахијабампо (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику